Maoba kan syfta på följande platser:

Kina 

 Maoba (socken i Kina, Chongqing), 
 Maoba (socken i Kina, Sichuan), 
 Maoba, Hubei Sheng, ort, 
 Maoba, Hunan Sheng, ort, 
 Maoba, Chongqing Shi, ort, 

Robotskapade Kinaförgreningar